Název Mlýnský vrch nese více krajinných útvarů:

 Mlýnský vrch (Dokeská pahorkatina) v Dokeské pahorkatině
 Mlýnský vrch (Orlické hory) v Orlických horách
 Mlýnský vrch (Zákupská pahorkatina) v Zákupské pahorkatině
 Mlýnský vrch (Jizerské hory) (387,9 m) – vrchol Jizerské hornatině, západně od Dětřichova v okrese Liberec

podobné
 Mlýnský vršek
 Mlýnský kopec